Richard Steuart est un nom pouvant désigner :

  (1880-1951), journaliste américain
  (1797-1876), médecin américain et pionnier des maladies mentales

Voir aussi 
 

Steuart, Richard